Oberhauser est un patronyme porté notamment par :

 David Oberhauser (né en 1990), footballeur français ;
 Georg Oberhäuser (1798-1868), mécanicien et opticien allemand ;
 Josef Oberhauser (1915-1979), membre de la Schutzstaffel (SS), condamné pour crimes de guerre ;
 Josef Oberhauser (né en 1949), bobeur autrichien ;
 Sabine Oberhauser (1963-2017), femme politique autrichienne.

Patronyme germanique